Міста Ефіопії — список найбільших населених пунктів держави Ефіопія. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Ефіопії є 200 міст з чисельністю населення понад 10 000 осіб.

Список міст Ефіопії

Джерела

Література 
 Ethiopia // Africa: An Encyclopedia of Culture and Society. Edited by Toyin Falola and Daniel Jean-Jacques. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2016. 3 vols. — P. 454—482

Посилання 

 Центральне статистичне відомство Ефіопії  
 City Population — міста Ефіопії 
 World Gazetteer — міста Ефіопії 

Ефіопія
 
Списки:Ефіопія